Парамо́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Парамонова, Анна Васильевна (1923—2022) — врач-стоматолог, Герой Социалистического Труда.
 Парамонова, Валентина Константиновна (род. 1940) — водитель трамвая, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
 Парамонова, Кира Константиновна (1916—2005) — российский, советский киновед, историк и преподаватель.
 Парамонова, Мария Яковлевна (1926—2017) — Герой Социалистического Труда, мастер машиностроительного завода.
 Парамонова, Нина Аркадьевна (род. 1961) — советская лыжница.
 Парамонова, Татьяна Владимировна (род. 1950) — советский и российский финансист. См. также